Montani steht für:

 Burg Obermontani, Burg in Südtirol
 Burg Untermontani, Burg in Südtirol
 Giovanni Montani (1987 oder 1988–2006), italienischer Fußballspieler